Le nom de naine rouge peut désigner :

Astronomie 
 une naine rouge, étoile de faible masse de la séquence principale (étoile de type spectral M) ;
 une naine rouge, résidu d'étoile évolué, stade intermédiaire entre une naine blanche et une naine noire.